John Parker, Jack Parker
 Jack Parker (1907–1990) – brytyjski żużlowiec
 Jack Parker (1915–1964) – amerykański lekkoatleta wieloboista, medalista olimpijski z 1936
 Jack Parker (1927–2022) – brytyjski lekkoatleta płotkarz